Phobia est un film de John Huston sorti en 1980.
 Phobia est un album des Kinks sorti en 1993.
 ...Phobia est un album de Benassi Bros sorti en 2005.
 Phobia est un album de Breaking Benjamin sorti en 2006.